Arroyito del Coronilla ist der Name folgender Flüsse in Uruguay:

 Arroyito del Coronilla (Arroyo Marincho), Nebenfluss des Arroyo Marincho
 Arroyito del Coronilla (Arroyo Malo), Nebenfluss des Arroyo Malo (Río Cebollatí)